Black Oak Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Black Oak Lake (Minnesota)
 Black Oak Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Black Oak Lake (Vilas County, Wisconsin)